Fabrizzyo César Alves de Azevedo, ismert nevén Fabrizzyo (Santa Rita, 1989. január 10. –) brazil labdarúgó, a  Paulista FC középpályása.

Források 
Fabrizzyo adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1989-ben született személyek
Brazil labdarúgók
A Paulista FC labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek